

Geografia 
 Saint-Symphorien-sur-Coise, comune francese del dipartimento del Rodano;
 Saint-Symphorien-de-Mahun, comune francese dell'Ardèche;
 Saint-Symphorien, già comune belga autonomo, dal 1977 quartiere della città di Mons

Santi e beati 
 San Sinforiano, martire del III secolo;
 San Sinforiano di Sirmio (†304), martire a Sirmio, considerato da alcuni come uno dei Santi Quattro Coronati, celebrato l'8 settembre.

Abbazie 
 Abbazia di San Sinforiano ad Autun, antica Abbazia, oggi non più esistente, nei pressi di Autun (Francia);
 Abbazia di San Sinforiano a Metz, abbazia benedettina nei pressi di Metz.